2I steht für:
 Polikarpov 2I-N1, sowjetischer Jagdflugzeug-Prototyp, siehe Polikarpov DI-1
 Kosmos-2I (GRAU Index: 11K63), sowjetische Satelliten-Trägerrakete auf Basis der R-12 (Rakete)
 2I/Borisov, ein interstellarer Komet
 21 Air (IATA-Code), US-amerikanische Frachtfluggesellschaft

2i steht für:
 Imaginäre Zahl +2i

Siehe auch:
 2i’s Coffee Bar
 II